Bejarano ist der Familienname folgender Personen:

 César Bejarano (* 1941), paraguayischer Fechter
 Cristián Bejarano (* 1981), mexikanischer Boxer
 Diego Bejarano, bolivianischer Fußballspieler
 Diego Murillo Bejarano (* 1961), kolumbianischer Paramilitär und Drogenhändler
 Esther Bejarano (1924–2021), eine der letzten bekannten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz
 Eusebio Bejarano (* 1948) spanischer Fußballspieler
 Henry Bejarano (* 1978), costa-ricanischer Fußballschiedsrichter
 José Manuel Bejarano (* 1956), bolivianischer Skirennläufer
 Marvin Bejarano, bolivianischer Fußballspieler
 Ramon Bejarano (* 1969), US-amerikanischer Geistlicher und Weihbischof in San Diego